Chanel, marca i empresa
 Chanel 2.55, una bossa
 Chanel N° 5, un perfum
 Coco Chanel, dissenyadora de moda francesa
 Chanel Preston, actriu porno
 Chanel Terrero, cantant catalanocubana